Grana (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Grana (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Asti
Grana (Novi Marof), een plaats in Kroatië
Grana (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt op de palynologie en de aerobiologie. 
Grana Padano, een Italiaanse harde kaas
Valle Grana, een bergdal in de Italiaanse regio Piëmont
 meervoud van granum, een stapel thylakoïdeschijven in een chloroplast